Reichsberg steht für:

 Reichsberg (Traunstein), ein Ortsteil von Traunstein

 Reichsberg (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft der Gemeinde Sankt Georgen am Fillmannsbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Reichsberg ist der Familienname von:
 Hans Reichsberg (1874– nach 1902), österreichische Sängerin und Theaterschauspielerin

Siehe auch:
Reichenberg (Begriffsklärung)
Reichersberg (Begriffsklärung)
 Reichsburg